LAl Yarmuk SC Al Rawda (, ‘Club del Yarmuk’) és un club iemenita de futbol de la ciutat de Sanà.

El club va ser fundat el 1978. El club ha estat tres cops campió nacional, dos de forma consecutiva els anys 1989 i 1990 i el tercer cop el 2013. Els seus colors són el verd i el blanc.

Palmarès 
 Lliga iemenita de futbol:
1989, 1990, 2013

Referències 

Clubs de futbol del Iemen